Gramatika grčkog jezika s tablicama deklinacija i konjugacija (po primjerima).

Kratice:
 m. r. - muški rod
 ž. r. - ženski rod
 s. r. - srednji rod
 osn. - osnova

Deklinacija

Član

Imenice

A-deklinacija

Primjeri koji završavaju na -ας ili -ης

Primjeri koji završavaju na -ᾱ i -ᾰ (gen. -ᾱς)

Primjeri koji završavaju na -ᾰ (gen. -ης)

O-deklinacija

Stegnute imenice

Atička o-deklinacija

Treća (mješovita) deklinacija

Sufiksi imenica u trećoj deklinaciji

Vokalna osnova, imenice na -ως (gen. -ωος)

Vokalna osnova, imenice na -υς (gen. -υος)

Dvostruka vokalna osnova

Vokalna osnova, imenice na -εύς, - i -

Imenice "βοῦς" i "γραῦς" su nepravilne.

Vokalna osnova, imenice na -ώ bez sufiksa

Konsonanatska osnova (κ, π, τ)

Konsonantska osnova, imenice na -ντ i -α

Nazalna osnova

Dvostruka nazalna osnova

Likvidna osnova

Imenice koje gube "ε" u osnovi

Sibilantska osnova

Dvostruka osnova bez sufiksa

Nepravilne imenice
Tablice nepravilnih imenica ne uključuju dual.

Imenice treće deklinacije u dativu množine (-σι) mogu dobiti ν na kraju. Na primjer, ὁ γίγας → τοῖς γίγασι, γίγασιν, ἡ γραῦς → ταῖς γραυσὶ i γραυσίν.

Pridjevi

Druga deklinacija

Pridjevi s tri sufiksa

Pridjevi s dva sufiksa

Treća deklinacija

Vokalna osnova
Tri sufiksa u imenica na ῠς-, ειᾰ-, i -ῠ

Dva sufiksa

Sibilantska osnova s dva sufiksa

Pridjevi s nastavkom -ώδης, -ώλης ili -ήρης dekliniraju se kao εὐώδης. Ostali dobivaju naglaske na nekoliko načina, primjerice:

Nepravilni pridjevi

"πολὺς" i "μέγας"

Zamjenice

Osobne zamjenice

Pokazna zamjenica "οὗτος", "αὕτη", "αὐτό"

Neodređena zamjenica "τὶς", "τὶ"

Odnosna zamjenica "ὃς", "ἣ", "ὃ"

Brojevi
Brojevi od 1 do 4 se sklanjaju:

Konjugacija
U tablicama nije uključen dual

Glagol ""

Glagol "ἔχω"

Tvorba glagolskih vremena
{| class="wikitable"
|-
|
! Augment
! Reduplikacija
! Osnova
! Oznaka glagolskog vida
! Sufiks
! Rezultat
|-
| Prezent
| 
| 
| align="center"|λύ
|
| align="center"|ω
| λύω
|-
| Imperfekt
| align="center"|ἔ
| 
| align="center"|λυ
|
| align="center"|ον
| ἔλυον
|-
| Futur
| 
| 
| align="center"|λύ
| align=center|σ
| align="center"|ω
| λύσω
|-
| Aorist
| align="center"|ἔ
| 
| align="center"|λυ| align=center|σ| align="center"|α| ἔλυσα
|-
| Perfekt
| 
| align="center"|λέ| align="center"|λυ| align="center"|κ| align=center|α| λέλυκα
|-
| Pluskvamperfekt
| align="center"|ἐ| align="center"|λε| align="center"|λύ| align=center|κ| align="center"|ειν| ἐλελύκειν
|-
|}

Primjer
Glagol: λύω [osnova: λῡ-] = razmrsiti, razriješiti, rastaviti.  λύω je pravilan glagol: konjugira se s tematskim vokalom -o-, ima kratku i neposrednu osnovu, u kojoj konsonant l- i vokal -y- ne podliježu nikakvim promjenama, niti ih uzrokuju. Stoga se koristi kao tipičan primjer. 

Aktiv

Nepotpuni pasiv

Potpuni pasiv

Glagoli konsonantske osove
Indikativ perfekta i pluskvamperfekta pasivnoga glagola konsonantske osnove.

Aorist drugi (II)

Glagol: βάλλω 

Futur II. pasivni i Aorist II. pasivni

Glagol: γράφομαι

Verba contracta

Glagoli na -άωPravilaα + ε ili η → ᾱα + ει ili ῃ → ᾳα + ο ili ω ili ου → ωα + οι → ῳGlagol τιμάω → τιμῶ (osnova τιμα-)AktivPasiv (nepotpuni)Glagoli na -έωPravilaε + ε → ειε + ο → ουε + diftong ili dugi vokal → diftong ili dugi vokal.Glagol ποιέω → ποιῶ (osnova ποιε-)AktivPasiv (nepotpuni)Glagoli na -όωPravilaο + ε ili ο ili ου → ουο + η ili ω → ωο + ει ili ῃ ili οι → οιGlagol δηλόω → δηλῶ (osnova δηλο-)AktivPasiv (nepotpuni)Ostala vremena
Ostala vreena se tvore bez kontrakcije. Vokal u osnovi se produljuje i sufiks se dodaje normalno, primjerice: 
τιμάω → τιμῶ: futur: τιμήσω, aorist: ἐτίμησα, perfekt: τετίμηκα, pluskvamperfekt: ἐτετιμήκειν
ποιέω → ποιῶ: futur: ποιήσω, aorist: ἐποίησα, perfekt: πεποίηκα, pluskvamperfekt: ἐπεποιήκειν
δηλόω → δηλῶ: futur: δηλώσω, aorist: ἐδήλωσα, perfekt: δεδήλωκα, pluskvamperfekt: έδεδηλώκειν

Atematski glagoli ili glagoli na -μι
Glagoli osnove na -νυ
 Glagol δείκνῡμι''' "pokazati" (osnova δεικ-)

Grčki jezik
Gramatike svjetskih jezika